Kazuki Ganaha (Naha, 26 de setembro de 1980) é um futebolista japonês que atua como atacante. Atualmente joga pelo Kamatamare Sanuki.

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe
Naturais de Naha
Nascidos em 1980
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei